El término Bargen puede referirse a:

 Bargen, comuna suiza del cantón de Berna.
 Bargen, comuna suiza del cantón de Schaffhausen.